A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1939-40, denominada oficialmente de Allsvenskan 1939-40, foi a 16º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IF Elfsborg que conquistou seu 3º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1939-40
1939 no futebol
1940 no futebol
Desporto na Suécia em 1939
Desporto na Suécia em 1940